il nome Kendra significa " Regina degli Elefanti "

 Kendra – nome proprio di persona inglese femminile
 Kendra – serie televisiva statunitense
 Legge di Kendra – legge dello Stato di New York sul trattamento delle persone affette da disordini mentali
 Kendra – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Kendra – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1